Adrián Sánchez, (20 de junio de 1996, Caracas, Venezuela), conocido como Eydren Con El Ritmo o sencillamente Eydren, es un productor musical, compositor y DJ que ha realizado trabajos en el género urbano, colaborando con artistas como Rauw Alejandro, Piso 21, Deorro, Irama, Sunmi, entre muchos otros.

Ha estado nominado en conjunto a los Premios Grammy y otras ceremonias como productor del álbum Afrodisíaco de Rauw Alejandro.

Carrera musical 
Desde muy pequeño, Sánchez estuvo ligado a la música, con un variado gusto que rondaba desde lo urbano hasta el rock, con influencias como My Chemical Romance, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Kanye West, Skrillex, Eminem y The Weeknd. Pero a los 15 años se acercó con mayor fuerza a la producción formando Dual Color, un dúo de DJs enfocado mayormente en el movimiento EDM en el cual Eydren pudo mostrar temas como «Make it Bounce», ⁣ el cual llegó a ser colocado en festivales como el Ultra Music Fest y el EDC.

En 2019, sucedieron los primeros pasos del joven productor en la música urbana, al trabajar en la industria musical de Venezuela, pero su carrera dio un giro brusco al recibir un mensaje directo por Instagram de Rauw Alejandro, a quien le había enviado -como a muchos otros artistas- distintas obras musicales intentando ser escuchado. Fue de esta conversación de donde nació «Mis Días Sin ti», ⁣ single que sería publicado a finales de año y el cual se traduciría en la internacionalización del caraqueño bajo el apodo Eydren Con El Ritmo o Eydren. 

Durante 2020, continuó trabajando con Rauw Alejandro, específicamente las canciones «Enchule» y «Dile a él» del proyecto Afrodisíaco, primer álbum de estudio del cantante puertorriqueño, publicado el 13 de noviembre de ese año, que posteriormente sería nominado a los Grammy Awards 2022 en la categoría Mejor Álbum Urbano. Mientras esto sucedía, Eydren decidió abandonar su país natal para residenciarse en Miami, Estados Unidos, buscando dar mayor exposición a su sonido. 

A finales del año 2021, Eydren logró dar el salto en su carrera al sellar su primer contrato de la mano de Universal Music Group. Luego de cerrar este vínculo, el joven productor trabajó en «Al Lau» de Lele Pons,  «Cosa Guapa» de Rauw Alejandro, «Mató Mi Corazón» de Piso 21, entre otras. 

Para febrero de 2022, se produce el lanzamiento de «MUSEO», single del EP Trap Cake Vol.2 de Rauw Alejandro, producido por Eydren. Luego, en el mes de julio, el venezolano participó en «PAMPAMPAMPAMPAMPAM» del italiano Irama y «Number 1» del DJ mexicano-americano Deorro.

Créditos de producción 

(A) Álbum, (S), Sencillo

Premios y nominaciones

Premios Grammy

Premios American Music

Premios Tu Música Urbano

Otros reconocimientos 

 2020: Premios Lo Más Escuchado - Álbum Latino | Afrodisíaco - Rauw Alejandro
 2021: Lo Más Escuchado - Mejor Álbum Latino | Vice Versa - Rauw Alejandro
 2021: Master FM Awards - Mejor Álbum Latino del Año - | Vice Versa - Rauw Alejandro
 RIAA 6x Platinium album (Afrodisíaco - Rauw Alejandro)
 RIAA 7x Platinium album (Vice Versa - Rauw Alejandro)

Referencias 

Nacidos en 1996
Nacidos en Caracas
Productores de reguetón
Productores de Venezuela
Compositores de Venezuela
Disc jockeys de Venezuela